Saint Paul Trail ist

 der englische Name für den Paulusweg in der Türkei
 eine lokale Bezeichnung für den ehemaligen Woods Trail in den Vereinigten Staaten, siehe Red River Trails